De Luttekepoort in Zwolle
 De Luttekepoort in Harderwijk